Евгений Митрофанович Зайцев (род. ,  — 5 марта 2019, Курск) — советский и российский , Заслуженный художник России (2002).

Биография 
С началом Великой Отечественной войны семья переехала в деревню Вторая Ламонова.

C 1949 г. по 1954 г. учился в Курском художественно-графическом училище.

У таких преподавателей, как Нукало В. Г., Кожетев Л.И, Махов В. И., Шуклин В. Г., Лихин П. К. и другие, получил первые знания и навыки изобразительного искусства.

В 1954—1957 гг. служил в армии.

После армии поступил в Харьковский государственный художественный институт.

В 1959 году Харьковским книжным издательством были напечатаны плакаты передовиков производства авторства Зайцева. Два плаката: «Вашу быстроногую Америку мы догоним и перегоним» и «СССР светоч всего прогрессивного человечества» экспонировались на республиканской выставке в Киеве.

Окончил институт в 1963 году. Выпускная работа «В новом районе» печаталась во многих центральных журналах, таких как «Огонёк», «Работница», «Здоровье» и других.

В этом же году начал работать на художественно-графическом факультете Курского государственного педагогического института преподавателем специальных дисциплин.

Помимо педагогической деятельности, занимается творчеством. Картины «Хоккеисты», «Курские соловьи», «Народные комиссары». Написан ряд портретов: агроном «Пудник П.», коровщица «Баркова П. Х.», «Поморка», «Холодно», «Студентка», все они экспонировались на республиканских и всесоюзных выставках. В 1968 году вступил в Союз художников СССР.

С 1972 года сконцентрировался на творческой работе, совершил много творческих поездок по СССР и за рубеж.

В целом Евгений Митрофанович создал более шестидесяти картин, многие из которых находятся в музеях и частных картинных галереях в России и за рубежом, в Польше, Венгрии, Германии, Франции, Японии, Норвегии, Югославии. Наиболее запоминающиеся картины: «Цветы полевые», «На освобожденной земле», «Память о маме», «Косари», «Хлеб», «У истока», «Воскрешение», «Кариатиды», «Женщины 45-го», «Степан Разин. Душа народа», «Заблудшие», «Рынок», «Таинство», «Семья». Кроме этого написано много портретов, пейзажей и натюрмортов.

За выдающиеся заслуги и вклад в развитие изобразительного искусства Зайцеву Евгению Митрофановичу в 2002 году было присвоено звание «Заслуженный художник России».

Лауреат премии Губернатора Курской области имени А. А. Дейнеки.

Ушёл из жизни 5 марта 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Художники народов СССР: биобиблиографический словарь. — М.: Искусство, 1983
 Ушёл из жизни Заслуженный художник России Евгений Митрофанович Зайцев

Выпускники Курского художественно-графического училища
Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Преподаватели Курского государственного университета
Члены Союза художников СССР